Симптом Образцова — боль в правой подвздошной области при поднимании больным выпрямленной правой ноги. Причиной является раздражение рецепторов воспаленного аппендикса при напряжении большой поясничной мышцы (, часть подвздошно-поясничной мышцы, ) и мышц передней брюшной стенки.

Клиническое значение: симптом острого ретроцекального аппендицита.

Хирургические болезни
Заболевания толстой кишки
Боль